Francisco Escobar, puede referirse a:
Francisco Escobar Parra (1991-), modelo colombiano.
Francisco Escobar del Rey (1923-2015), endocrinólogo español, premio nacional de investigación.
Francisco Escobar Gallego, presidente del Sevilla F. C. de 1995 a 1996.